Mikołaj I Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy
 Mikołaj II Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy
 Mikołaj III Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy